DPD steht für:
 DPDgroup (bis 2008 Deutscher Paketdienst), ein Logistikunternehmen
 Dead Peer Detection, ein Protokoll für IPsec
 Demokratische Partei Deutschlands (1947/48), eine ehemalige Partei
 Demokratische Partei Deutschlands (1995), eine ehemalige Partei
 Diphosphono-1,2-propandicarbonsäure, mit radioaktiv markiertem 99m-Technetium ein Radiopharmakon für eine Skelettszintigrafie
 Desoxypyridinolin, eine biochemische Substanz
 Dihydropyrimidindehydrogenase, ein Enzym
 N,N-Diethyl-p-phenylendiamin, Chemikalie zur Messung von Chlor in Wasser

dpd steht für:
 Deutscher Pressedienst, eine Nachrichtenagentur
 DPd (Inschrift), Inschrift von Dareios I.

Abkürzung